El Ahuejote kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Ahuejote, Tixtla de Guerrero, ort, 
 El Ahuejote, General Heliodoro Castillo, ort, Guerrero, 

Robotskapade Mexikoförgreningar